Binz kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Binz, Zürich, ort i kommunen Maur,

Tyskland 

 Binz, ort och kommun, Mecklenburg-Vorpommern,